Balatonalmádi beschreibt:

die ungarische Stadt, siehe Balatonalmádi
die frühere Verwaltungseinheit in Ungarn, siehe Kleingebiet Balatonalmádi
den heutigen Kreis in Ungarn, siehe Kreis Balatonalmádi